Dans la mythologie grecque, Marpésia est une reine des Amazones.
 Marpesia est un genre de papillons de la famille des Nymphalidae.